Sarcocolla („Sarkokoll-Harz, Persisches Gummi“) steht für:

 harzige Ausscheidung von Astragalus sarcocolla, siehe Tragant #Verwendung
 harzige Ausscheidung von Sarcocolla fucata und anderen Penaeazeen, siehe Penaeaceae #Systematik und Verbreitung